La edición 2001/02 de la Superliga de baloncesto de Irán finalizó con el Saba Battery como campeón de la misma tras vencer en la final al Petrochimi.

Los equipos TB Kerman and Pegah Shiraz descendieron de categoría.

Temporada regular

Grupo A

Grupo B

Play-offs

Por el título

Primera ronda

Cuartos de final

Semifinales

Partido por el tercer puesto

Final

Clasificación final

Referencias

Asia-Basket

Superliga de baloncesto de Irán